«High On Life» — песня нидерландского диджея и музыкального продюсера Мартина Гаррикса, записанная при участии вокалиста BONN. Песня была выпущена 30 июля 2018 года на лейбле STMPD RCRDS.

История 
Впервые сингл «High On Life» прозвучал 22 июля 2018 года во время выступления Мартина на музыкальном фестивале Tomorrowland.

27 июля Мартин заявил, что сингл будет доступен во время его выступления во втором уик-энде Tomorrowland, то есть 30 июля 2018 года.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2018 года
Песни Мартина Гаррикса
Синглы лейбла STMPD RCRDS
Песни 2018 года